Czarny Las peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Czarny Las est un village

dans la voïvodie de Łódź
 Czarny Las est un village dans le powiat de Łask
 Czarny Las est un village dans le powiat de Radomsko
 Czarny Las est un village dans le powiat de Zduńska Wola

dans la voïvodie de Podlachie
 Czarny Las est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Czarny Las est un village dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki 
 Czarny Las est un village dans le powiat de Piaseczno 

dans la voïvodie de Lublin
 Czarny Las est un village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Czarny Las est un village

dans la voïvodie de Silésie
 Czarny Las est un village dans le powiat de Częstochowa 
 Czarny Las est un village dans le powiat de Lubliniec